Ната́лья Влади́мировна Э́нке (род. 13 августа 1935, Москва, СССР) — советская актриса театра и кино, общественный деятель; заслуженная артистка РСФСР (1976).

Биография 

Наталья Энке родилась 13 августа 1935 года в Москве в русско-немецкой семье. Отец — композитор Владимир Энке, мать — актриса и режиссёр радио Антонида Ильина.

Театральную карьеру начинала в театре «Современник», в 1956 году c отличием окончила Московское театральное художественно-техническое училище (ТХТУ), получив диплом театрального художника по костюмам. Затем работала в Музыкальном театре им.Станиславского и Немировича Данченко. В 1960 г. окончила Высшее Театральное училище имени Бориса Щукина. Была приглашена Олегом Ефремовым в театр Современник, затем перешла в Театр Сатиры, в котором прослужила 17 лет.

Параллельно работала на радио в программах для детей и юношества, вела радиоэфиры и озвучивала радиоспектакли, cнималась в кино и на телевидении.

В 1979 году эмигрировала во Францию вместе с мужем, известным актёром Львом Круглым (умер в 2010 г.) и создала вместе с ним свой театр.Приезжала на гастроли в Москву и С.- Петербург. Первый раз - в 1993 г. по приглашению Министерства культуры России со спектаклями «Бедные люди», «Кроткая» и «Женитьба», второй раз - в 2003 году со спектаклем «В карете прошлого» и в 2006 году. Их театр просуществовал 25 лет. Также вместе с мужем играла в различных европейских обществах и объединениях в русских классических пьесах. Работала со студентами в центре по изучению русского языка и литературы в Мёдоне, в газете «Русская мысль», Русской консерватории в Париже, Русском студенческом христианском движении (РСХД). Была диктором на христианском радио «Благовест». Записывала аудиокассеты запрещённых в СССР авторов для пересылки их в Советский Союз. Участвовала в выпуске четырех фильмов «Парижский альманах» о жизни русских на Западе. В начале перестройки в СССР создала в Париже организацию «Прямая помощь» для помощи нуждающимся семьям. Также преподавала в русской школе при Св.-Александро-Невском соборе. В последние годы живёт в пригороде Парижа в местечке Монтрёй в муниципальной квартире.

В 2005 году в числе других российских деятелей культуры подписала письмо с призывом признать  Михаила Ходорковского политзаключённым. При этом, она являлась гражданкой иностранного государства, гражданства Российской Федерации у неё не было.

В ноябре 2014 года создала серию литературных программ совместно с «P.A.N.D.A.Theater» (Германия, Берлин) — литературные концерты по «Театральному роману» М.А. Булгакова и по повести Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом», которые исполняла в Центре Дмитрия Шостаковича в Париже.

Театральные работы

Московский театр «Современник» 

 «В поисках радости» В.С. Розов (режиссеры О.Н. Ефремов, В.Н. Сергачёв) — Марина
 «Взломщики тишины» О. Скачков (режиссер С.Г. Микаэлян) — Элла
 «Никто» Э. де Филиппо (режиссер А.В. Эфрос) — Туристка
 «Два цвета» А. Зак, И. Кузнецов (режиссеры О.Н. Ефремов, В.Н. Сергачёв) — Девушка

Московский академический театр сатиры 

 «Клоп» В. Маяковский (постановка В. Н. Плучека и С. И. Юткевича) — Разносчица духов
 «Последний парад» А. Штейн (постановка В. Н. Плучека, режиссёр-ассистент Ю.И. Козловский) —Интермедии
 «Интервенция» Л. Славин (постановка В. Н. Плучека, режиссёр М. А. Микаэлян) — Хозяйка мастерской
 «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше» А. Линдгрен (постановка М. А. Микаэлян) — Мама
 «Проделки Скапена» Мольер (постановка Е.Я. Весника и А. Столбова) — Нерина
 «Гурий Львович Синичкин» В. Дыховичный, В. Масс, М. Слободской, М. Червинский (постановка Д.В. Тункеля) — Дикторша
 «Женский монастырь» В. Дыховичный и М. Слободской (постановка В. Н. Плучека, режиссёр О. П. Солюс) — Жительница города Достиженска
 «Гурий Львович Синичкин» В. Дыховичный, В. Масс, М. Слободской, М. Червинский (постановка Д.В. Тункеля) — Маникюрша
 «Баня» В. Маяковский (постановка Н. В. Петрова, В. Н. Плучека, С. И. Юткевича) — Просительница
 «Безумный день, или Женитьба Фигаро» П. Бомарше (постановка В. Н. Плучека, режиссёр М. А. Микаэлян) — Крестьянка
 «Темп - 1929» Н. Ф. Погодин (постановка М. А. Захарова) — Медсестра
 «Дон Жуан или Любовь к геометрии» М, Фриш (постановка В. Н. Плучека, режиссёр О. П. Солюс) — Вдова Севильи
 «Таблетка под язык» А. Макаёнок (постановка В.Н. Плучека) — Вера Неведомая
 «Ревизор» Н. В. Гоголь (постановка В. Н. Плучека) — Гостья у губернатора
 «Женский монастырь» В. Дыховичный, М. Слободской (постановка В.Н. Плучека, режиссёр О. П. Солюс) — Любовь Гордеевна
 «У времени в плену» А. Штейн (постановка В. Н. Плучека) — Провожающая
 «Обыкновенное чудо» Е. Шварц (постановка М. А. Микаэлян) — Аманда
 «Маленькие комедии большого дома» А. Арканов, Г. Горин (постановка А. А. Миронова, А. А. Ширвиндта, руководитель постановки В. Н. Плучек) — 3-я хористка
 «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше» А. Линдгрен (постановка М. А. Микаэлян) — фрекен Бок
 «Мамаша Кураж и ее дети» Б. Брехт (постановка М. А. Захарова) — Крестьянка
 «Бег» М.А. Булгаков (постановка В.Н. Плучека) — Турчанка, любящая мать

Фильмография 
  — Весёлое волшебство (реж. Борис Рыцарев) — Зоя Петровна, библиотекарь
  — Женский монастырь (реж. Валентин Плучек) (фильм-спектакль театра Сатиры) — жена Спиридона
  — К бабушке, к дедушке (телефильм) — Мама, Нина Тимохина
  — Маленькие комедии большого дома (реж. Валентин Плучек, Андрей Миронов, Александр Ширвиндт) (фильм-спектакль театра Сатиры) — Шубина
  — Ливень (реж. Владимир Фокин) — Анна Сергеевна, мама Димы
  — Молодость, выпуск-1 (киноальманах).

Примечания

Ссылки 
http://www.tez-rus.net/ViewGood32567.html

http://magazines.russ.ru/kreschatik/2014/3/46be.html

http://кино-театр.рф/kino/acter/w/sov/38575/bio/

https://www.kinopoisk.ru/name/1843611/

Выпускники Театрального художественно-технического училища
Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Персоналии:Московский театр сатиры
Персоналии:Театр Современник
Русские эмигранты третьей волны в Германии
Русские эмигранты третьей волны во Франции